Miejscowości w USA:
 Olmsted – wieś w stanie Illinois, w hrabstwie Pulaski
Gminy w USA:
 Olmsted (ang. Olmsted Township) – gmina w stanie Ohio, w hrabstwie Cuyahoga
Hrabstwa w USA:
 hrabstwo Olmsted (ang. Olmsted County) – w stanie Minnesota